Fairburn (Georgia)
Fairburn (South Dakota)
Fairburn (Engeland)